Tasiusakasik bezeichnet:
 Tasiusakasik (Bucht, Aappilattoq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusakasik (Bucht, Isunngartusoq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusakasik (Bucht, Qamusivik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusakasik (Bucht, Simiugaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusakasik (Bucht, Neria), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tasiusakasik (Bucht, Tasiusaq) (auch Taseraarsukasik), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland